Jan-Erik Lyck, né le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Insjöns IF || Division 3
|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Insjöns IF || Division 4
|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Insjöns IF || Division 3
|| 10 || 13 || - || 13 || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Insjöns IF || Division 3
|| 14 || 19 || - || 19 || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Falu BS || Division 2
|| 10 || 13 || - || 13 || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 4 || 5 || 9 || 2 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Brynäs IF || Division 1
|| 16 || 7 || 7 || 14 || 6 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 10 || 11 || 21 || 2 || 7 || 4 || 3 || 7 || 0
|-
| 1966-1967 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 19 || 21 || 40 || 8 || 6 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 1967-1968 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 12 || 11 || 23 || 2 || 7 || 4 || 6 || 10 || 0
|-
| 1968-1969 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 19 || 22 || 41 || 4 || 7 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 1969-1970 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 14 || 20 || 34 || 0 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Brynäs IF || Division 1
|| 26 || 16 || 21 || 37 || 4 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 9 || 9 || 18 || 2 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Brynäs IF || Division 1
|| 27 || 12 || 13 || 25 || 4 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Storviks IF || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1974-1975 || Hofors IK || Division 2
|| 20 || 12 || 12 || 24 || - || || || || || 
|-
| 1975-1976 || Hofors IK || Division 2
|| 20 || 8 || 8 || 16 || - || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1971-1972 : Rinkens riddare

Notes et références 

Naissance en octobre 1942
Naissance en Suède			
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Attaquant de hockey sur glace